Giobbe ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Giobbe (1914–1985), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Paolo Giobbe (1880–1972), italienischer Geistlicher, vatikanischer Diplomat und Kurienkardinal